Robert Siatka é um ex-futebolista da França que nasceu em 20 de junho de 1934 em Le Martinet.

Carreira 
Siatka integrou o elenco da Seleção Francesa de Futebol, da Euro de 1960.

Ligações externas 
 

Futebolistas da França
Treinadores de futebol da França
Futebolistas do Stade de Reims
Futebolistas do Football Club de Nantes
Jogadores da Seleção Francesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1960